Калфа може да се отнася за някое от следните понятия.

 калфа – степен на квалификация в занаятчийството

Личности 
 Мариан Калфа (Marián Čalfa) – министър-председател на Чехословакия (1989–1992)
 Мустафа бен Абдулах Хаджи Калфа – ориенталски пътешественик, оставил сведения за българските земи през турското владичество
 Симеон Калфа – строител на забележителната джамия Нуруосмание (Nuruosmaniye Camii) в Цариград на пл. „Чемберлиташ“

Селища 
 Калфа – село в Молдова, на р. Днестър при старобългарско укрепено селище от VIII век
 Калфа – село в община Тополог, окръг Тулча, Северна Добруджа
 Калфа – село в Беломорска Тракия, дем Гюмюрджина, по пътя Гюмюрджина - Маказа
 Калфа – село в ном Ахая, Пелопонес, Южна Гърция
 Калфa кьой – село в Одринска Тракия, вилает Истанбул
 Калфa кьой – махала с 267 жители в община Айдън, вилает Айдън, Егейска Турция